Colzani ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Colzani (1918–2006), italienischer Opernsänger
 Enrico Colzani, italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker